Animal, película de Estados Unidos dirigida en 2014 por Brett Simmons.
 Animal, película de España dirigida en 2015 por Fernando Balihaut.
 Animal, película de Argentina dirigida en 2018 por Armando Bó.